Трутенко — українське прізвище.
 Трутенко Валентин Максимович (1881 — 1953) — генерал-хорунжий Армії УНР.
 Трутенко Онуфрій Степанович (1885—1920) — революційний діяч, київський робітник.